Sunnan kan avse:
 Vind från söder – se Vind#Namngivning av vinden
 Sunnan (by) – en by vid Snåsavatnet i Trøndelag, Norge.
  – ett av Waxholmsbolagets fartyg.
 Sunnan (musikalbum) – ett studioalbum av Esbjörn Hazelius och Johan Hedin.
 "Sunnan" – en Douglas DC-4 från AB Aerotransport som havererade vid Mount Hymettus utanför Aten 26 oktober 1947 varvid samtliga 44 ombordvarande omkom.